«МВВ Маастрихт» () — нидерландский футбольный клуб из города Маастрихт, был основан 2 апреля 1902 года. До сезона 2010/11 клуб имел название МВВ (). Домашние матчи команда проводит на стадионе «Де Гёсселт», его вместимость составляет 10 тысяч зрителей. 

В сезоне 2016/17 клуб выступал в Первом дивизионе Нидерландов, заняв 7-е место. Наивысшим достижением МВВ в чемпионате Нидерландов является 4-е место в сезоне 1956/57.

Текущий состав

Известные игроки 
  Эрик Геретс
  Кеннет Перес
  Эбрима Силла
  Ричард Хастингс
  Вилфред Баума
  Вилли Брокамп
  Денни Ландзат
  Эрик Мейер
  Дик Наннинга
  Ко Принс
  Барри Хюльсхофф
   Будевейн Зенден
  Эрик Корчагин

Известные тренеры 
  Джо Бонфрере
  Ян Ван Дейнсен
  Сеф Вергоссен
  Вим Куверманс

Примечания

Источники

Комментарии

Ссылки 
 

Футбольные клубы Нидерландов
Спорт в Маастрихте